Het Wereldkampioenschap motorcross 2019 was het 63ste FIM Wereldkampioenschap motorcross-seizoen en omvatte achttien Grands Prix. Het seizoen ging van start op 3 maart in Neuquén, Argentinië en eindigde op 15 september in Shanghai.

In de MXGP-klasse was de Nederlander Jeffrey Herlings, rijdend voor KTM, de titelverdediger. Vanwege een voetblessure startte hij pas in de achtste GP van het seizoen. In de MX2-klasse was de Spanjaard Jorge Prado, eveneens rijdend voor KTM, de titelverdediger.

Op 18 oktober 2018 werd de kalender voor het seizoen van 2019 bekendgemaakt. Op 5 maart 2019 werd bekend gemaakt dat de Grand Prix van China werd verplaatst van 1 mei naar 15 september, wegens aanhoudende regen waardoor de voorbereidingswerken vertraging opliepen. Op 5 april 2019 werd bekend gemaakt dat de voorziene Grand Prix van Hongkong werd geannuleerd op vraag van de organisator, die liever een wedstrijd wil houden in maart 2020. Er wordt geen vervangende Grand Prix georganiseerd.

Kalender

MXGP

MX2

Tussenstanden kampioenschappen

MXGP

Deelnemers

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

MX2

Deelnemers

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

EMX250

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

EMX125

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

WMX

Eindstand rijdsters

Eindstand constructeurs 

Wereldkampioenschap motorcross
Motorsport in 2019